Third Person peut correspondre à :
 Third Person, un trio new-yorkais de musique improvisée fondé en 1990,
 Puzzle, un film de Paul Haggis sorti en 2013, dont le titre original est Third Person.